Juan Estuardo o Stewart, III conde de Lennox (c. 1490-Linlithgow, West Lothian, 4 de septiembre de 1526), fue un noble escocés.

Vida 
Hijo de Mateo Estuardo, II conde de Lennox, y Elizabeth Hamilton, hija de James Hamilton, I señor Hamilton, y María Estuardo, princesa de Escocia, hija de Jacobo II de Escocia.

El conde de Lennox dirigió un ejército a Linlithgow con la intención de liberar al joven rey Jacobo V del Clan Douglas, partidarios de los ingleses. Fue derrotado por una pequeña fuerza encabezada por el conde de Arran en la batalla de Linlithgow Bridge. Sobrevivió, pero fue tomado prisionero y asesinado por James Hamilton de Finnart. Sería sucedido por su hijo, Mateo Estuardo, IV conde de Lennox, padre de Enrique Estuardo, Lord Darnley, y abuelo de Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra.

Matrimonio e hijos 
El 19 de junio de 1511, se casó con lady Isabel Estuardo, hija de Juan Estuardo, I conde de Atholl, y de Eleanor Sinclair, hija de William Sinclair, III conde de Orkney. Tuvieron cinco hijos:

 Mateo Estuardo, IV conde de Lennox.
 Roberto Estuardo, I conde de la Marca.
 Juan Estuardo, V señor de Aubigny, padre de Esmé Estuardo, I duque de Lennox.
 Helen Estuardo, casada con John Gordon, XI conde de Sutherland.
 Elizabeth Estuardo, casada con William, conde de Erroll y amante de Jacobo V de Escocia.

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Estuardo
Nobles de Escocia